Ройтер — прізвище. Відомі носії:
 Б'ярне Ройтер — данський письменник і сценарист, відомий своїми книгами для дітей та юнацтва.
 Вальтер Ройтер
 Ройтер Володимир Андрійович — український фізикохімік, дійсний член Академії наук УРСР.
 Еріх Ройтер — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту (20 квітня 1945).
 Жорж Франсуа Ройтер — французький натураліст.
 Ройтер Михайло Григорович — російський художник та ілюстратор.
 Пол Ройтер, Пол Юліус барон фон Рейтер (англ. Paul Julius Reuter; справжнє ім'я Ізраїль Беєр Йосафат — Israel Beer Josaphat; (…)) британець німецького походження, журналіст і власник ЗМІ, засновник агентства новин Рейтер.
 Штефан Ройтер — німецький футболіст, колишній захисник «Баварії», «Нюрнберга», «Ювентуса», дортмундської «Боруссії», та збірної Німеччини.

Див. також 
 Кетрін Ройттер — американська ковзанярка, що спеціалізується в шорт-треку, призер Олімпійських ігор.
Прізвища